Gestohlene Herzen steht für: 

 Gestohlene Herzen (1979), ein italienisches Filmdrama aus dem Jahr 1979 (Originaltitel Bugie Bianche bzw. Professione Figlio)
 Gestohlene Herzen (1996), eine US-amerikanische Filmkomödie aus dem Jahr 1996 (Originaltitel Two If by Sea)

Siehe auch:
 Stolen Hearts